Farblack ist
 ein Anstrichmittel, getönter, also farbiger Lack,
 ein verlacktes Farbmittel mit Pigmenteigenschaften, siehe Verlackung,
 auch Bezeichnung für Beizenfarbstoffe.